Il singolare del Newsweek Champions Cup and the State Farm Evert Cup 1995 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 1995.

Steffi Graf era la detentrice del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Mary Joe Fernández ha battuto in finale 6–4, 6–3 Nataša Zvereva.

Teste di serie
Le prime 4 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

  Arantxa Sánchez Vicario (semifinale)
  Conchita Martínez (quarti di finale)
  Lindsay Davenport (quarti di finale)
  Nataša Zvereva (finale)

 Naoko Sawamatsu (semifinale) 
 Amy Frazier (primo turno) 
 Sabine Hack (primo turno) 
 Mary Joe Fernández (campionessa)

Tabellone

Finale

Sezione 1

Sezione 2

Collegamenti esterni 
 

Newsweek Champions Cup and the State Farm Evert Cup 1995